Leo Meurin
 Marc Meurin
 Pierre Meurin